Natasha Guinaudeau, née en 1963, est une ancienne coco-girl.

D'origine yougoslave par sa mère Bosiljka, elle commence comme danseuse avec les coco-girls dans Coco-Boy dès 1982 et ensuite dans l'émission Cocoricocoboy avec Alexandra Lorska, Krystina Ferentz et Cléa Pastore.

Filmographie
 N'oublie pas ton père au vestiaire... (1982)
 Y a-t-il un pirate sur l'antenne ? (1983) de Jean-Claude Roy
 Les Compères (1983) de Francis Veber
 Charlots connection (1984) de Jean Couturier
 Le Couteau Sous la Gorge (1986) de Claude Mulot

Émissions de télévision 
 Cocoboy (1982-1983)  de Stéphane Collaro (TF1)
 Cocoricocoboy (1983-1985) de Stéphane Collaro (TF1)

Discographie 
 Troisième dimension (1987, )

Actrice française de cinéma
Naissance en 1963
Lieu de naissance inconnu
Animatrice française de télévision
Danseuse française du XXe siècle